John Kerr puede hacer referencia a las siguientes personas:

 John Kerr, actor estadounidense;
 John Kerr, físico escocés;
 John Kerr, futbolista estadounidense;
 John Kerr, escritor y editor estadounidense;
 Johnny Kerr (John G. “Red” Kerr), baloncestista estadounidense;
 John Kerr (patinador artístico), patinador artístico escocés;
 Sir John Robert Kerr, gobernador general de Australia.